Chivilcoy peut désigner :

 Chivilcoy, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Chivilcoy, division administrative située dans la la province de Buenos Aires ;
 Chivilcoy, localité argentine située dans le département de San Martin, province de Mendoza ; 
 Barrio Chivilcoy, localité du partido de Montecaseros, département de San Martín, province de Mendoza.